Groves se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin Groves
 Henry Groves
 James Groves
 James Walton Groves